Il Bank Austria Tennis Trophy 2002 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 28ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2002. Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 7 al 13 ottobre 2002.

Campioni

Singolare maschile 

 Roger Federer ha battuto in finale  Jiří Novák 6-4, 6-1, 3-6, 6-4

Doppio maschile 
 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle hanno battuto in finale  Jiří Novák /  Radek Štěpánek 6-4, 6-3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2002